Combinado Rubro-Negro foi uma agremiação esportiva da cidade do Rio de Janeiro. O clube foi a equipe reserva do Clube de Regatas do Flamengo.

História 

Criado pela pela diretoria do Clube de Regatas do Flamengo para aproveitar os jovens jogadores da base, mesclando com aqueles atletas que eram pouco utilizados na equipe principal. O clube disputou o Torneio Aberto de Futebol do Rio de Janeiro de 1936.

Estatísticas

Participações 

Clubes de futebol extintos da cidade do Rio de Janeiro
Clube de Regatas do Flamengo
Clubes de futebol fundados em 1936